Роман Юрьевич Гейзель (9 марта 1981 — 28 апреля 2021) — российский хоккеист с мячом, вратарь, заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион мира.

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом в Кемерово. В составе «Кузбасса» стал одним из лучших вратарей России и мира. Неоднократно привлекался в сборную.

После конфликта с президентом ХК «Кузбасс» А. Б. Сельским, перед сезоном 2012/13 года перешёл в новосибирский «Сибсельмаш».

28 апреля 2021 года в городе Кемерово умер после попытки самоубийства.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России (2004, 2005, 2006, 2009) 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010) 
 Обладатель Кубка России (2003, 2007) 
 Финалист Кубка России (2005-весна) 
 Бронзовый призёр Кубка России (2004) 

 Четырёхкратный чемпион мира (2006, 2007, 2008, 2011) 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2005, 2012) 
 Победитель международного турнира на призы Правительства России (2006) 
 Серебряный призёр международного турнира на призы губернатора Московской области (2003) 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2000) 

 В список 22 лучших игроков сезона включался 6 раз (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012) 
 Признан лучшим вратарем сезона (2005, 2011) 
 Включён в символическую сборную международного турнира на призы Правительства России (2006)
 Лучший вратарь международного турнира на призы Правительства России (2006)

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте ХК «Сибсельмаш»
 Руководство хоккейного клуба «Кузбасс» обвинили в финансовых махинациях

Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Застрелившиеся в Российской Федерации